In 1979 organiseerde de International Federation of Women's Hockey Associations (IFWHA) voor de derde keer een wereldkampioenschap hockey voor vrouwen. Het toernooi werd gehouden in het Canadese Vancouver.

Aan het toernooi, dat duurde van 18 tot en met 29 augustus, namen 18 landen deel. Nederland won de finale van West-Duitsland.
Op basis van de resultaten op onder meer dit toernooi en het FIH-wereldkampioenschap van 1978 zou begin 1980 het Supreme Council FIH-IFWHA de vijf landen selecteren die samen met de Sovjet-Unie deelnemen aan de Olympische Spelen van 1980, de eerste Spelen met een hockeytoernooi voor vrouwen.

Deelnemers 
Achttien landen namen deel aan het toernooi. In eerste instantie hadden ook de Bahama's (ingedeeld in groep A) en Maleisië zich aangemeld en werd een inschrijving van Pakistan en Spanje verwacht. Uiteindelijk zouden deze vier landen niet deelnemen.

Uitslagen

Eerste ronde 
De 18 landen werden in twee groepen van vijf en twee van vier verdeeld. De nummers 1 en 2 uit elke groep spelen om de plaatsen 1 tot en met 8, de nummers drie om de plaatsen 9 tot en met 12 en de overige landen om de plaatsen 13 tot en met 18.

 Groep A
* positie na playoff

 Playoff om de tweede plaats

 Groep B

 Groep C

 Groep D

Om plaatsen 13 t/m 18 
De zes landen die als vierde of vijfde eindigden, speelden in een onderlinge competitie om de plaatsen 13-18. Hierbij werd het resultaat van de onderlinge wedstrijden uit de eerste ronde meegenomen.

* Stand op basis van de bekende uitslagen

Om plaatsen 9 t/m 12 
De nummers drie uit elke groep speelden een onderlinge competitie om de plaatsen 9 t/m 12

Om plaatsen 1 t/m 8 

 Kwartfinale 

 Om plaatsen 5 t/m 8  

 Halve finale

Plaatsingswedstrijden  
 Om de 7e/8e plaats

 Om de 5e/6e plaats

 Om de 3e/4e plaats

 Finale

Eindrangschikking 

1979 vrouwen
Hockey in 1979
Hockey in Canada
Handbal
Sportevenement in Vancouver